Campo Mourão (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Campo Mourão (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná